Mátrai Sándor sz. Magna Sándor (Nagyszénás, 1932. november 20. – Budapest, 2002. május 29.) atléta, rövidtávfutó, labdarúgó. 

1952-ben az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett. Az FTC-ben középhátvédként, a válogatottban jobbhátvédként játszott. Orosházán a stadiont róla nevezték el Mátrai Sándor Stadionnak, valamint szobor őrzi ugyanitt emlékét.

Pályafutása

Atlétika 
Nagyszénáson kezdett atletizálni. 1949 és 1952 között Orosházán sportolt. A rövidtávfutás mellett távolugrás és magasugrás tartozott a számai közé.Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumba járt ebben az időben. Nevelő tanára Glózik Pál/ "papírfülűek"/ volt. Szerepelt is az 1952-es helsinki olimpián, a 4×100-as váltó tartalékaként. Ezután egy évet a Ferencvárosban (Bp. Kinizsi) szerepelt és itt váltott a labdarúgásra

Ferencváros 
Először gyorsasága révén középcsatárt játszott, majd hamar megtalálta helyét a védelemben. Az ő neve fémjelezte az úgynevezett Mátrai-féle "becsúszó szerelés" perfekt alkalmazását a labdarúgásban, ami abban az időben fogalom volt. Azóta sem látni ezt oly formában, mint ahogyan ezt ő tudta. Rendkívüli gyorsasága réven az egyedül a kapura törő csatárt utolérve, hátulról az egyik lába előretolásával, "halálos" biztonsággal rúgta el a labdát a csatár elöl anélkül, hogy az ellenfél lábát érintette volna.

1953 és 1968 között összesen 554 mérkőzésen szerepelt a Fradiban (356 bajnoki, 173 nemzetközi és 25 hazai díjmérkőzés). Góljainak száma: 50 (32 bajnoki, 18 egyéb). Háromszoros magyar bajnok és egyszeres MNK győztes.

1965-ben ő volt az év játékosa, és csapatkapitányként ő emelhette magasba a VVK-serleget. Tagja az 1962-1963-as VVK elődöntős és 1967-1968 döntős csapatnak.

1968-1969-ben az Egyetértés csapatában fejezte be az aktív sportot. Fenyvesi Mátéval együtt búcsúzott a Fraditól 1969 augusztusában az FC Vienna ellen. Budapesten a Népstadionban 2:0, Bécsben 3:1 volt az eredmény.

Válogatott 
1956 és 1967 között összesen 81 alkalommal játszott a válogatottban. Háromszor szerepelt világbajnokságon (1958, 1962, 1966). 1962-ben ötödik, 1966-ban hatodik helyezést ért el a csapattal. 1964-ben a spanyolországi Európa-bajnokságon bronzérmes lett.

Emlékezete

Nagyszénáson emléktáblát avattak tiszteletére.
Orosházán névét őrzi a Mátrai Sándor Stadion, illetve ugyanitt mellszobrot állítottak emlékére.
Újbudai volt lakóházának falán emléktábla őrzi emléket.

Sikerei, díjai

 Magyar bajnok: 1962–1963, 1964, 1967.
 MNK győztes: 1958
 VVK győztes: 1964–1965, 2. 1967–1968, 3/4: 1962–1963.
 Világbajnoki 5. (1962, Chile), 6. (1966, Anglia).
 Európa-bajnoki 3. (1964, Spanyolország)
 Az év labdarúgója (1965)
 az FTC örökös bajnoka (1974)
 az MLSZ centenárium emlékérme (2001)

Statisztika

Klubcsapatban

Mérkőzései a válogatottban

Források
 

 Elhunyt Mátrai Sándor

1932-ben született személyek
2002-ben elhunyt személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Ferencváros labdarúgói
Az év magyar labdarúgói
A VM Egyetértés labdarúgói
Az 1958-as világbajnokság labdarúgói
Az 1962-es világbajnokság labdarúgói
Az 1964-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1966-os világbajnokság labdarúgói
Nagyszénásiak
Családi nevüket magyarosított személyek
Magyar bajnok labdarúgók